Thopia steht für:
 Thopia, albanisches Adelsgeschlecht

Personen:
 Andreas Thopia († um 1340), albanischer Adliger
 Georg Thopia (um 1355–1392), albanischer Adliger
 Helena Thopia (vor 1388–nach 1403), albanische Adlige
 Karl Thopia (um 1335–1388), albanischer Adliger